Križanec je lahko: 
 Križanec, potomec staršev z različno dedno zasnovo 
Križanec, Sveti Ilija, naselje na hrvaškem